Такмичење у скоку увис у мушкој конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици 2022. у Јуџину (Сједињене Државе) одржано је 15. и 18. јула 2022. на Хејвард филду.

Титулу светског првака из Дохе 2019. одбранио је Мутаз Еса Баршим из Катара.

Земље учеснице 
Учествовала су 29 такмичара из 22 земље.

  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)

  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди у скоку увис за мушкарце пре почетка светског првенства 15. јула 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбољих атлетичара године у скоку увис пре првенства (15. јул 2022.), имали су следећи пласман:

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2022.

Квалификационе норме

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-9)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 15. јула 2022. године у 10:10 по локалном времену. Квалификациона норма за пласман у финале износила је 2,30 м (КВ), коју није испунио ниједан такмичар тако да су се у финале пласирало 13 на основу постигнутог резултата (кв).,,,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

1 Повукао се са такмичења

Финале 
Такмичење је одржано 18. јула 2022. године у 17:45 по локалном времену.,,

Укупан биланс медаља у скоку увис за мушкарце на отвореном после 18. Светског првенства 1983—2022.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2022. на сајту WA
 Званични сајт World Athletics
 Резултати скока увис на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Скок увис на Светском првенству у атлетици на отвореном